«Сибиря́к» — российский футбольный клуб из Братска.

Прежние названия 
 1967—1969: «Пурсей»
 1970—1973: «Сибиряк»
 1976—1978: «Энергия»
 с 1997 — «Сибиряк»

История 
Историю участия команд Братска в первенствах страны можно условно разделить на четыре этапа, каждый из которых связан с новым названием команды. Началось всё в 1967 году, когда «Пурсей» был включён в число участников Первенства СССР среди команд класса «Б». Под этим названием команда выступала три сезона (при этом дважды занимая 8-е место). На смену ему пришёл «Сибиряк», который в 1973 году выиграл зональный турнир первенства СССР среди команд второй лиги. В финале, где встретились победители зон, «Сибиряк» выступил не слишком удачно. После этого команда была расформирована.

Возвращение состоялось в 1976 году, когда среди участников первенства СССР оказалась «Энергия». За три отведённых ей года она ничем себя не проявила. После того, как в 1978 году «Энергия» заняла последнее место, Братск вновь лишился места в первенстве страны. Очередное возрождение команды произошло только через 20 лет.
 
В 1998 году «Сибиряк» дебютировал в первенстве России среди команд второй лиги. За 14 лет участия в этом турнире «Сибиряк» зарекомендовал себя крепким середняком.

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Сибиряк» Братск
 Сайт болельщиков ФК «Сибиряк» Братск
 Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру
 
 Сибиряк (Братск, Россия) на сайте Wildstat.ru
 Сибиряк (Братск, СССР) на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Братска